Фруктовое () — посёлок,
Фруктовский сельский совет,
Мелитопольский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323086701. Население по переписи 2001 года составляло 1057 человек.

Является административным центром Фруктовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Долинское,
Кирпичное,
Ромашки и
Удачное.

Географическое положение 
Посёлок Фруктовое примыкает к селу Кирпичное,
вокруг села несколько садовых массивов.
По посёлку протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходят автомобильная дорога  () и
железная дорога, станция Акимовка в 7 км.

История 
 1948 год — дата основания как село Садстанция, позже переименовано в посёлок Фруктовое.
 В 1986 году в селе открылась школа.
 До 1987 года Фруктовое входило в состав Новенского сельсовета Мелитопольского района, но в 1987 году был создан Фруктовский сельсовет, и посёлок Фруктовое стал его центром.
 В 2020 году Фруктовое стало членом Новенской ОТГ

Экономика 
 Мелитопольское отделение Акимовской сортоиспытательной станции.

Объекты социальной сферы 
 Школа. Фруктовская общеобразовательная школа I—III ступеней расположена по адресу ул. Молодёжная, 18. В школе 11 классов,120 учеников и 30 сотрудников. Язык обучения русский. Директор — Быбик Ирина Васильевна. Школа открылась в 1986 году. В школе работает кабинет информатики, на базе которого проводятся различные компьютерные курсы. Руками школьного учителя физкультуры были собраны спортивные тренажёры, которые теперь установлены в школьной «Комнате здоровья». С 2007 года ученики каждую осень избирают Президента школы, который в течение года руководит школьной жизнью. Для подвоза 30 учеников, приезжающих на учёбу из соседних сёл, в 2012 году Фруктовская школа получила школьный автобус.
 Детский сад № 20 «Черешенка». В детском саду 69 детей.
 Амбулатория.
 Фруктовский ДК "Юбилейный" основан 17 мая 1978 года. Директор Герасименко Наталья Юнусовна.

Примечания

Ссылки 
 Фруктовое на картах: 1943,  годы.